аль-Мустазхир Биллах () — арабское имя, происходит от глагола «зхр» — «появляться», «помогать». Имя является однокоренным с именем Зухур и со словом Зухр — «полдень» («обеденный намаз»).

 Абд ар-Рахман V ибн Хишам аль-Мустазхир биллах (1001—1024) — Кордовский халиф.
 Ахмад аль-Мустазхир (1078—1118) — Багдадский халиф из династии Аббасидов.

Книга
 «Аль-Мустазхирия» — книга Абу Хамид аль-Газали (Фадаих аль-батиния ва фадаиль аль-мустазхирия).

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. 1987.

арабские имена